Христо Георгиев Христов е български диригент и общественик.

Биография 
Христо Христов е роден през 1962 година. Завършва НМУ „Любомир Пипков“ и Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ при Васил Казанджиев. Специализира в университета за музика и сценични изкуства във Виена. Главен диригент е на Варненската филхармония, а през 1995 година става директор и главен диригент на Националния музикален театър „Стефан Македонски“. През 2001 година е главен диригент на Пазарджишкия симфоничен оркестър.

От 2021 година е президент на Международната фондация за сътрудничество и културно състезание „Гоце Делчев“. Правнук е на Христо Делчев, най-малкия от братята на Гоце Делчев.

Бележки 

Делчеви
Български диригенти
Български общественици
По произход от Кукуш